Miguel Alves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miguel Alves (ort), Piauí, 
 Miguel Alves (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar